Ново Орахово () је насеље у Србији у општини Бачка Топола у Севернобачком округу. Према попису из 2011. било је 1768 становника.

Демографија 
У насељу Ново Орахово живи 1602 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,7 година (39,4 код мушкараца и 42,0 код жена). У насељу има 783 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,59.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Бачкој Тополи
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији